Fulbright eller Fullbright kan syfta på:

Fulbright-programmet - ett stipendieprogram grundat av senator J. William Fulbright
Fullbright - ett amerikanskt spelutvecklingsföretag

Personer
J. William Fulbright (1905–1995), en amerikansk demokratisk politiker

Se även
 Fulbrightia - ett insektssläkte